Аргиропул, Аргиропуло — греческая фамилия. Известные носители:
 Аргиропуло, Анатолий Иванович (1908—1942) — советский териолог, палеонтолог.
 Иоанн Аргиропул (1415 — 26 июня 1487) — византийский учёный.
 Аргиропуло, Кимон Эммануилович (1842—1918) — русский дипломат, сенатор, тайный советник.
 Аргиропуло, Перикл (1809—1860) — греческий юрист и государственный деятель.
 Аргиропуло, Перикл Эммануилович (12.VII.1839 — 18.XII.1862) — русский революционер-шестидесятник; участник кружка Заичневского.

См. также 
 Аргиропулос

Примечания